Tupper Lake, village situé dans le comté de Franklin, dans l'État de New York ;
 Tupper Lake, ville située dans le comté de Franklin, dans l'État de New York.

Homonymie de localités aux États-Unis